Clã Mōri — da província de Aki, sul do Japão
 Clã Mori (Genji) — descendente dos Seiwa Genji

Desambiguações de antropônimos